Turkmeens voetbalelftal (mannen)
 Turkmeens voetbalelftal (vrouwen)